Waterlandplein (Amsterdam)
Waterlandplein (Purmerend)